Pilão - utensílio de cozinha

Geografia
Pilões (Paraíba) — município
Pilões (Rio Grande do Norte) — município
Pilões (Três Rios) — bairro
Rio Pilões (Santa Catarina) — curso de água
Rio Pilões (São Paulo) — curso de água

Desambiguações de topônimos